In Alphen aan den Rijn zijn meerdere watertorens gebouwd.

 Watertoren (Alphen aan den Rijn Hoorn) gebouwd in 1902, afgebroken in 1958
 Watertoren (Alphen aan den Rijn Prins Hendrikstraat) gebouwd in 1911, afgebroken in 1972